Beijing Renhe Football Club foi um clube profissional de futebol da China. Disputou a super liga chinesa.

Elenco atual 
Atualizado em 4 de março de 2017.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Uniformes

1º Uniforme

2º Uniforme 

Clubes de futebol da China
Clubes de futebol extintos em 2021